Setter, raça de gos de caça
 Setter (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a Elx durant els anys 50 i 60